El topónimo Bugallido puede hacer referencia a:

 Bugallido (Ames), parroquia civil española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Bugallido (Negreira), parroquia civil española del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.